La Frette puede referirse a los siguientes topónimos de Francia:

 La Frette, población y comuna en la región de Ródano-Alpes, departamento de Isère, distrito de Grenoble y cantón de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.
 La Frette, población y comuna en la región de Borgoña, departamento de Saona y Loira, distrito de Louhans y cantón de Montret.